Der Voyah Free ist das erste Fahrzeug der zur chinesischen Dongfeng Motor Company gehörenden Marke Voyah.

Geschichte 
Einen ersten Ausblick auf das Sport Utility Vehicle zeigte die Marke im September 2020 mit dem Konzeptfahrzeug Voyah i-Free Concept im Rahmen der Beijing Auto Show. Die Vorstellung des Serienfahrzeugs erfolgte drei Monate später. Die Serienproduktion des Free startete im Januar 2021 in Wuhan. Im August 2021 starteten die Auslieferungen zunächst auf dem chinesischen Heimatmarkt. Der europäische Markt folgte 2022, beginnend mit Norwegen. Im April 2022 gab der Hersteller bekannt, das Fahrzeug auch in Russland produzieren zu wollen. Auf 3000 Exemplare limitiert ist das Sondermodell DNA, das auf der Chengdu Auto Show im August 2022 vorgestellt wurde. An der Gestaltung des Wagens war auch Italdesign beteiligt.

Als Konkurrenzmodelle werden unter anderem der Li Xiang One und der NIO ES8 genannt.

Technik 
Angetrieben wurde das fünfsitzige SUV zum Marktstart in der Basisversion von einem 255 kW (347 PS) starken Elektromotor an der Hinterachse. Weiter ist eine Version mit Allradantrieb erhältlich. Hier kommt der gleiche Elektromotor auch noch an der Vorderachse zum Einsatz. Für diese Version ist auch noch eine Kombination mit einem 1,5-Liter-Reihenvierzylinder-Ottomotor mit 80 kW (109 PS) möglich, der ausschließlich als Reichweitenverlängerer dient. Der Strömungswiderstandskoeffizient cw wird mit 0,28 angegeben.

Der Free verfügte zum Marktstart in allen Varianten über einen Lithium-Ionen-Akkumulator. In den rein batterieelektrisch angetriebenen Versionen hat er einen Energieinhalt von 88 kWh, wodurch eine Reichweite nach NEFZ von 505 km bzw. 475 km beim Allradmodell möglich ist. Die Version mit Reichweitenverlängerer hat einen Energieinhalt von 33 kWh, zudem ist noch ein 56 Liter großer Tank verbaut. Hier wird die Reichweite nach NEFZ mit 860 km angegeben. Rein elektrisch sollen 140 km möglich sein.

Im September 2022 folgte noch eine rein elektrisch angetriebene Version mit höherer Reichweite. Der Lithium-Ionen-Akkumulator hat einen Energieinhalt von 106 kWh, die eine Reichweite nach CLTC von 631 km ermöglichen soll. Der vordere Elektromotor hat eine Leistung von 160 kW (218 PS), der hintere von 200 kW (272 PS).

Die Gestaltung im Innenraum soll von Yachten inspiriert sein. Insgesamt kommen drei Bildschirme zum Einsatz, die sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstrecken.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell
Elektroautomodell